Парфумер — людина, що займається створенням і продажем парфумів.
 «Парфумер: Історія одного вбивці» — фільм Тома Тиквера (2006), знятий за романом Патріка Зюскінда «Парфуми» (1985).
 «Парфумер» — рок-опера Ігоря Демаріна (2007), написана за романом Патріка Зюскінда «Парфуми» (1985).